Georg Pancug ist der Name folgender Personen:

* Georg Friedrich Pancug (1653–1733), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn
 Georg Heinrich Pancug (vor 1652–nach 1672), deutscher Kanzleidirektor
 Georg Heinrich von Pancug (1717–1783), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn
 Georg Konrad Pancug (Georg von Pancug; 1686–1754), deutscher Advokat, städtischer Aktuar, Senator und Archivar